D.J. Grothe (né en 1973), écrivain américain
 Franz Grothe (1908-1982), compositeur allemand
 Luma Grothe (née en 1993), mannequin brésilien
 Manfred Grothe (né en 1939), prélat catholique allemand